NTR steht für:
 Nationale Teilnehmerrufnummer, siehe Vorwahl 032 (Deutschland)
 Netorare, Manga-Genre, bei der das Fremdgehen des Partners im Mittelpunkt steht
 NTR (Distrikt), ein Verwaltungsdistrikt in Indien
 die populäre Abkürzung für den indischen Schauspieler und Politiker N. T. Rama Rao
 NTR (Unternehmen), einem in Dublin ansässigen Konzern für erneuerbare Energien.
 NTR (Niederlande), ein niederländischer öffentlich-rechtlicher Rundfunk

Abkürzung